Radsportler des Jahres steht für:

 Radsportler des Jahres (Deutschland)
 Radsportler des Jahres (Niederlande)
 Radsportler des Jahres (Österreich)
 Swiss Cycling Awards
 Sir Hubert Opperman Trophy, Radsportler des Jahres von Australien
 Vélo d’Or, jährliche Auszeichnung für den weltbesten Radrennfahrer